Feitshans ist der Familienname folgender Personen:

 Buzz Feitshans (* 1937), US-amerikanischer Filmproduzent
 Buzz Feitshans IV (* 1959), US-amerikanischer Kameramann
 Fred R. Feitshans junior (1909–1987), US-amerikanischer Filmeditor
 Rollin Feitshans (1881–1952), US-amerikanischer Tennisspieler